Alan Ball (1957-), est un scénariste américain.
 Alan Ball  (1945-2007), est un ancien footballeur international anglais.
 Alan Ball (1985-), est un joueur de football américain.